Кромер (Cromer, Kromer) — многозначный термин:

Топоним 
 Кромер — город на севере графства Норфолк (Англия).

Фамилия 
 Кромер — графский наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.
  (род. 1967) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Орлеан Сэйнтс» (2010).
 Кромер, Джордж (ум. 1542) — ирландский религиозный и политический деятель, архиепископ Армы Церкви Ирландии (1521—1542), лорд-канцлер Ирландии (1532—1534).
  (род. 1964) — американский театральный актёр и режиссёр, лауреат премий «Драма Деск» (2017) и «Тони» (2018) за лучшую режиссуру мюзикла.
  (известен как Д. Т. Кромер; р. 1971) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Цинциннати Редс», брат Триппа Кромера.
  (1876—1966) — американский военный деятель и тренер по американскому футболу, командующий Кавалерией США (1934—1938).
 Кромер, Мартин (1512—1589) — польский историк и церковный деятель.
 Кромер, Николай Иванович (1866—1941) — русский и советский фармацевт, химик, основатель фармацевтического образования на Урале.
  (Рон Баньян Кромер; р. 1967) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола в составе клубов «Сент-Луис Кардиналс», «Лос-Анджелес Доджерс» и «Хьюстон Астрос», брат Дэвида Томаса Кромера.
  (ум. 1434) — английский политик, шериф (1405—1406) и лорд-мэр (1413—1414, 1423—1424) Лондона, член Палаты общин (1407, 1417, 1421).